И́штван Лу́кач (; 14 октября 1912, Сегед — 1960-е), также известный как Этье́нн Лука́ч () — венгерский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Достижения 
 Чемпион Венгрии: 1930/31
 Чемпион Франции: 1933/34
 Обладатель Кубка Франции: 1933/34
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1934

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 
Статистика голов за «Янг Бойз» 

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Олимпик Лилль»
Игроки ФК «Сегед»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Янг Бойз»